Абузяров — фамилия тюркского происхождения.

Известные носители 
 Абузяров, Ильдар Анвярович (род. 1975) — российский писатель.
 Абузяров, Исмаил Хасянович (1904—1938) — киргизский государственный деятель.
 Абузяров, Рафаэль Хазиевич — мэр города Буинск.